Список экзопланет в созвездии Близнецов содержит 20 экзопланет в 17 разных планетных системах, находящихся в соответствующем созвездии. Перечислены только экзопланеты со статусом Confirmed в EPE.

Учёные постоянно совершают открытия, поэтому список может быть неполон.

Оценить зону обитаемости можно на основе светимости звезды.

Примечания 

Близнецы (созвездие)
Близнецы (созвездие)
Википедия:Автоматически формируемые списки экзопланет по созвездиям